Rosen – kaszubski herb szlachecki
 Grigorij Rosen – rosyjski generał
 Jan Bogumił Rosen – polski malarz
 Jan Henryk Rosen – polski malarz
 Rosen – bułgarskie imię męskie
 Rosen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Rosen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Rosen – wieś w Bułgarii, w obwodzie Pazardżik